Сијатипа има више значења:

 Сијатипа (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сијатипа (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику